Nilsson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Nilsson 155 093
 Nilson 446
 Nilzon 108
 Nihlzon 14
 Nielson 13

Tillsammans med 12 personer, som stavar namnet på annat sätt, blir detta 155 686 personer, vilket ger namnet plats nummer 4 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Nils son.

Personer med efternamnet Nilsson eller med varianter av detta namn

A
 Ada Nilsson (1872–1964), läkare
 Agneta Nilsson (född 1940), grundade föreningen SWEDA
 Albert Nilsson, flera personer
 Albert Nilsson (1878–1936), litteraturhistoriker
 Albert Nilsson (botaniker) (1860–1906)
 Albert Eskeröd (före 1945 Nilsson) (1904–1987), etnolog
 Albert Nilsson (1910–1982), författare med pseudonymen Hackås-Nisse 
 Albin Nilsson (född 1993), fotbollsspelare
 Alexander Nilsson, flera personer
 Alexander Nilson (född 1971), kock och programledare
 Alexander Nilsson (fotbollsspelare) (född 1992)
 Alexander Nilsson (fotbollsspelare född 1990)
 Alexander Nilsson (fotbollsspelare född 1997)
 Alexander Nilsson (politiker) (1876–1941), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Alf Nilsson, flera personer
 Alf Nilsson (1930–2018), skådespelare
 Alf Nilsson (musiker) (1940–2020), oboist och professor
 Alf Nilsson (psykolog) (född 1936), professor i klinisk psykologi
 Alfred Nilsson (1887–1966), lantbrukare och politiker
 Alfred Nilsson (konservator) (1888–1953), konstnär och konservator
 Allan Nilsson, flera personer
 Allan Nilsson (1908–1982), konstnär
 Allan Nilsson (1933–2015), konstnär
 Allan Nilsson (arkitekt) (1902–1991)
 Allan Nilsson (revyartist) (1933–2021)
 Allan Nilsson (schackspelare) (1899–1949)
 Anders Nilsson, flera personer
 Anders Nilsson (1859–1936), målare och konsthantverkare
 Anders Nilsson (1899–1985), redaktör och politiker, socialdemokrat 
 Anders Nilsson (chefredaktör) (född 1963), journalist och chefredaktör
 Anders Nilsson (fotograf) (född 1982)
 Anders Nilsson (fysiker) (född 1956)
 Anders Nilsson (född 1831) (1831–1914), lantbrukare, snickare, psalmförfattare
 Anders Nilsson (född 1935), politiker, socialdemokrat
 Anders Nilsson (militär) (född 1946), militär
 Anders Nilsson (ishockeyforward) (född 1977)
 Anders Nilsson (ishockeymålvakt) (född 1990)
 Anders Nilsson (ombudsman) (1953–2018), publicist och samhällsdebattör, socialdemokrat
 Anders Nilsson (predikant) (1849–1912), predikant, sångdiktare
 Anders Nilsson (regissör) (född 1963), regissör, manusförfattare och fotograf
 Anders Nilsson (silversmed) (1870–1935), silversmed, hovjuvelerare
 Anders Nilsson (stadsplanerare) (1844–1936), militär, stadsingenjör, kommunalpolitiker i Malmö
 Anders Nilsson (tonsättare) (född 1954)
 Anders Nilsson i Rinkaby (1825–1905), hemmansägare och politiker
 Anders Nilsson i Teckomatorp (1832–1905), lantbrukare och politiker
 Anders S. Nilsson (född 1966), TV-profil, programledare, producent
 Anders Nilsson (affärsman) (1885–1950), svensk affärsman
 Andreas Nilsson, flera personer
 Andreas Nilsson (fotbollsspelare) (1910–2011)
 Andreas Nilsson (handbollsspelare) (född 1990)
 Andreas Nilsson (handbollsspelare, 1971) (född 1971)
 Andreas Nilsson (skådespelare) (född 1964), skådespelare och röstskådespelare
 Andreas Nilsson i Norrlångträsk (1883–1971), handlare och politiker, folkpartist
 Anette Nilsson (född 1968), orienteringslöpare
 Anita Nilsson, flera personer
 Anita Nilsson (författare) (född 1944), författare
 Anita Nilsson Billgren (född 1942), konstnär
 Anki Nilsson (född 1953), sångerska
 Ann Sofi Nilsson (1951–2014), skådespelare och sångerska
 Ann-Marie Nilsson, flera personer
 Ann-Marie Nilsson (musikforskare) (född 1942)
 Ann-Marie Nilsson (organisationsdirektör) (född 1942)
 Ann-Marie Nilsson (politiker) (född 1960), kommunpolitiker i Jönköping, centerpartist
 Ann Sofi Nilsson (född 1951), skådespelare och sångerska
 Anna Nilsson, flera personer
 Anna Nilsson (fotbollsspelare) (född 1981)
 Anna Nilsson (ryttare) (född 1962)
 Anna Nilsson-Ehle (född 1951), civilingenjör och företagsledare
 Anna-Lisa Nilsson (född 1924), trädgårdsmästare och politiker, centerpartist
 Anna Maria Nilsson (född 1983), skidskytt
 Anna Q. Nilsson (1888–1974), svensk-amerikansk stumfilmsstjärna
 Anna-Stina Nordmark Nilsson (född 1956), företags-, förvaltnings- och idrottsledare
 Anne Nilsson (född 1953), keramiker och glaskonstnär
 Annika Nilsson (född 1971), politiker och förbundssekreterare, socialdemokrat
 Anton Nilsson, flera personer
 Anton Nilson (1887–1989), socialistisk agitator, känd som "Amaltheamannen"
 Anton Nilsson (friidrottare) (1887–1962)
 Anton Nilsson (hortonom) (1906–1993)
 Anton Nilsson (metodist) (1885–1976), pastor och sångförfattare
 Anton Nilsson i Östrabo (1874–1942), lantbrukare och politiker, högerman
 Arne Nielsson (född 1962), dansk kanotist
 Arne Nilsson, flera personer
 Arne Nilsson (konstnär) (1925–1979), målare
 Arne Nilsson (sociolog) (född 1948), sociolog och queerforskare
 Arthur Nilsson (1895–1978), svensk chefredaktör och sångtextförfattare
 Arto Nilsson (1948–2019), finländsk boxare
 Artur Nilsson (1900–1988), konstnär och fotograf
 Arvid Nilsson, flera personer
 Arvid Nilsson (1881–1971), konstnär
 Arvid Nilsson (industriman) (1891–1949)
 Arvid Nilsson (konstnär) (1914–1981), "atomkonstnären"
 Arvid Nilsson i Lönsboda, (1906–1979), sågverksarbetare och politiker, folkpartist 
 August Nilsson, flera personer
 August Nilson (1843–1913), filolog och läroverkslektor
 August Nilsson (1867–1952), tidningsman, författare och politiker, socialdemokrat
 August Nilsson (idrottsman) (1872–1921), deltog i OS 1900
 August Nilsson (ingenjör) (1880–1971)
 Aurora Nilsson (1894–1972), författare och memoarskrivare
 Axel Nilsson, flera personer
 Axel Nilsson (ishockeyspelare) (1904–1978)
 Axel Nilsson (konstnär) (1889–1980), konstnär
 Axel Nilsson (museiman) (1872–1924), kulturhistoriker
 Axel Nilsson (politiker) (1882–1961), lantbrukare, politiker, folkpartist
 Axel Nilsson (skådespelare) (1876–1953)
 Axel Nilsson Banér (?–1554), adelsman och godsägare
 Axel-Herman Nilsson (1894–1969), backhoppare

B
 Barbro Nilsson (1899–1983), textilkonstnär
 Bengt Nilsson, flera personer
 Bengt G. Nilsson (journalist) (född 1951), journalist, filmare och författare
 Bengt Nilsson (1967) (född 1967), skådespelare
 Bengt Nilsson (fotbollsspelare) (aktiv på 1980-talet)
 Bengt Nilsson (Färla) (död 1546), adelsman
 Bengt Nilsson (höjdhoppare) (1934–2018)
 Bengt Nilsson (ingenjör) (1906–1996)
 Bengt Nilsson (kyrkomusiker) (född 1948)
 Bengt Nilsson (musiker) (född 1967), kompositör, ljudläggare och fotograf 
 Bengt Nilsson Schack (död 1565), ståthållare
 Bengt-Åke Nilsson (född 1939), jurist, ämbetsman
 Benjamin Nilsson (född 1974), programledare och DJ
 Berndt Nilsson (född 1939), simmare
 Bernhard Nilsson (1874–1965), domänintendent och politiker, högerman
 Bernt Nilsson (1919–1987), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Bert-Johnny Nilsson (1934–2004), konstnär
 Bertel Nilsson (1887–1939), finländsk skulptör
 Berth Nilsson (född 1957), dirigent, violinist, operachef och festivalledare
 Bertil Nilsson (född 1951), präst, professor i kristendomens historia
 Bertil Nilsson (fotbollsspelare) (född 1936)
 Bertil Nilsson (friidrottare) (aktiv 1927), höjdhoppare
 Bertil Nilsson (ingenjör) (1931–2012)
 Bill Nilsson (1932–2013), motocrosskörare
 Billy Nilsson (1923–1986), segelflygare
 Birger Nilsson, flera personer
Birger Nilsson (Grip) (1490-talet – 1565), svenskt riksråd och friherre
Birger Nilsson (ishockeyspelare) (1921–1990)
Birger Nilsson (politiker) (1915–1999), ombudsman, skogsarbetare, politiker, socialdemokrat
 Birgit Nilsson (1918–2005), operasångerska, dramatisk sopran
 Birgit Nilsson (skådespelare) (1922–1957)
 Birgitta K. Nilsson (född 1937), kommendör i frälsningsarmén
 Björn Nilsson, flera personer
 Björn Nilsson (artist) (1942–1990), sångare
 Björn Nilsson (direktör) (1918–1983), företagsledare och elektroingenjör
 Björn Nilsson (fotbollsspelare) (född 1960)
 Björn Nilsson (journalist) (1935–1995), journalist och kritiker
 Björn Nilsson (White Bear) (1942–1990), sångare
 Björn O. Nilsson (född 1956), biokemist och företagsledare
 Bo Nilsson, flera personer
 Bo Nilsson (fotbollstränare) (född 1944)
 Bo Nilsson (Grip), (1420-talet–1465), riddare och riksråd
 Bo Nilsson (konstvetare), född 1954), konstvetare och konstkritiker
 Bo Nilsson (Natt och Dag) (död tidigast 1322), storman
 Bo Nilsson (politiker) (född 1940), socialdemokrat
 Bo Nilsson (tonsättare) (1937–2018)
 Bo G. Nilsson (1946–2003), historiker
 Bo Sigvard Nilsson (född 1942), författare och dramatiker
 Bosse Nilsson (1925–2002), bandyspelare och domare i olika sporter
 Britt Nilsson (född 1925), sångerska
 Britta Nilsson (1934–1996), målare
 Bror Nilsson (1888–1964), egnahemsdirektör, politiker, bondeförbundare
 Bruno Nilsson (1944–2017), professor i lantbruksteknik
 Börje Nilsson, flera personer
 Börje Nilsson (politiker) (1930–2022), socionom och politiker, socialdemokrat
 Börje Nilsson (skådespelare) (1926–2003), barnskådespelare och koreograf
 Börje Nilsson-Hugo (1913–1987), konstnär

C
 Camilla Nilsson (född 1967), utförsskidåkare
 Carin Nilsson, flera personer
 Carin Nilson (1884–1973), skulptör
 Carin Nilsson (1904–1999), simmare
 Carina Nilsson (född 1959), politiker, socialdemokrat
 Carl Nilsson, flera personer
 Carl Nilsson (bokhandlare) (1859–1905), antikvariatsbokhandlare
 Carl Nilsson (industriman) (1863–1958) – industriman i Kristianstad
 Carl Nilsson (friidrottare) (1888–1915), maratonlöpare
 Carl Nilsson (orgelbyggare) (1818–1903)
 Carl Nilsson (urmakare) (1787–1850)
 Carl G. Nilsson (född 1938), politiker, moderat
 Carl Gustaf Nilsson(1944–2015), finländsk läkare
 Carl Johan Nilsson (1887–1940), svensk-amerikansk skulptör
 Carl Johan Nilsson (missionär) (1858–1891)
 Carl-Axel Nilsson (1898–1976), ingenjör och kommunalpolitiker, moderat
 Carl-Bertil Nilsson (1903–1965), målare och målarmästare
 Carl-Ivar Nilsson (1940–2004), skådespelare
 Catharina Nilsson-Gehlin (1922–2015), konstnär
 Cecilia Nilsson, flera personer
 Cecilia Nilsson (friidrottare) (född 1979), släggkastare och tyngdlyftare
 Cecilia Nilsson (orienterare) (född 1966)
 Cecilia Nilsson (politiker) (född 1971)
 Cecilia Nilsson (skådespelare) (född 1957)
 Christer Nilsson, flera personer
 Christer Nilson (född 1949), producent och manusförfattare
 Christer Nilsson (politiker) (född 1941)
 Christer Nilsson (trollkarl) (1931–2022), trollkarl och magihistoriker
 Christian Nilsson, flera personer
 Christian Nilsson (golfspelare) (född 1979)
 Christian Nilsson (militär) (1904–1971), generalmajor i flygvapnet
 Christin Nilsson (född 1958), politiker, socialdemokrat
 Christina Nilsson, flera personer
 Christina Nilsson (författare) (1876–1962)
 Christina Nilsson (operasångerska) (född 1990), sopran
 Clarence Nilsson (1923–1999), präst och statsvetare
 Conny Nilsson (född 1953), dansbandssångare
 Conny Nilsson (styrkelyftare) (1955–2014)

D
 Dagmar Nilsson (1894–1974), simhoppare
 Dan Nilsson (född 1975), politiker, socialdemokrat
 Dan Nilsson (arkitekt) (1891–1966)
 Dan-Eric Nilsson (född 1954), zoolog
 Daniel Nilsson, flera personer
 Daniel Nilsson (fotbollsspelare) (född 1982)
 Daniel Nilsson (fotograf) (född 1978)
 Daniel Nilsson (fotomodell) (född 1980), fotomodell och skådespelare
 Daniel Nilsson (långdistanslöpare) (född 1974)
 Dave Nilsson (född 1969), australisk basebollspelare
 David Nilsson, flera personer
 David Nilsson (zoolog) (1885–1958), svensk zoolog
 David Nilsson (friidrottare) (född 1987), långdistanslöpare
 David Mitov Nilsson (född 1991), fotbollsmålvakt
 Dawid Nilsson (född 1977), polsk handbollsspelare
 Dennis Nilsson (född 1968), fotbollsspelare
 Desirée Nilsson (född 1994), bloggare

E
 Ebbe Nilsson (född 1940), kompositör och musiker
 Edith Nilsson (1899–1990), skådespelare
 Edvin Nilsson (1928–2018), tillsynsman i nationalpark och naturfotograf
 Eila Nilsson (1966–2022), simmare
 Einar Nilsson (1891–1937), kulstötare och diskuskastare
 Elias Nilsson (1910–2001), längdskidåkare
 Elin Nilsson (född 1986), författare
 Elin Nilsson (politiker) (född 1992), moderat
 Elis Nilson (1842–1898), militär och politiker
 Elisabeth Nilsson (född 1953), ämbetsman och företagsledare
 Ella Nilsson (1912–1999), målare
 Elna Nilsson (konstnär) (1910–1994)
 Elna Nilsson (1923–2017), bibliotekarie, hembygdsforskare och författare
 Elna Nilsson-Rydman (1875–1940), kompositör
 Elof Nilsson (1844–1917), lantbrukare och politiker
 Elsa Nilsson (1880–1967), skådespelare
 Elsa Nilsson (konstnär) (1880–1929)
 Elsie Nilsson (aktiv 1945–1946), friidrottare, höjdhoppare
 Elwe Nilsson (född 1943), kommun- och landstingspolitiker, moderat
 Emilia Nilsson Garip (född 2003), simhoppare
 Emma Nilsson (född 1993), skidskytt
 Emma-Helena Nilsson (född 1975), fröken Sverige 1999
 Enock Nilson (1898–1953), militärmusiker
 Erengisle Nilsson d.ä. (1350–1406), riddare, riksråd, häradshövding och lagman
 Erengisle Nilsson d.y. (död 1469), riddare, riksråd, lagman, hövitsman, fogde
 Erik Nilsson, flera personer
 Eric Nillson (1856–1926), järnhandlare och politiker
 Eric Nilsson (1905–1972), agronom och politiker, högerman
 Eric Nilsson (bildhuggare) (1903–1982) identisk med Erik Nilsson (skulptör)
 Eric Nilsson (friidrottare) (1899–1965), stavhoppare 
 Eric Nilsson (grafiker) (1911–1986), tecknare och grafiker
 Eric Nilsson (klarinettspelman) (1884–1973)
 Eric Nilsson (konstnär) (1918–1986), målare
 Eric Nilsson (tecknare) (1888–1960), målare, tecknare och skriftställare
 Eric M. Nilsson (född 1935), filmskapare
 Erik Nilson (1862–1925), affärsman, frikyrkoman, politiker, liberal
 Erik Nilsson (fotbollsspelare född 1989) 
 Erik Nilsson (fotbollsspelare) (1916–1995)
 Erik Nilsson (geolog) (1889–1970), geolog och lärare
 Erik Nilsson (kristdemokrat) (född 1981), partifunktionär 
 Erik Nilsson (Oxenstierna) (aktiv 1457–1467), riksråd
 Erik Nilsson (skulptör) (1903–1982), skulptör
 Erik Nilsson (socialdemokrat) (född 1965), kommunalpolitiker, skolborgarråd i Stockholm
 Erik Nilsson (ämbetsman) (1925–1968)
 Erik Nilsson-Mankok (1908–1993), samisk författare och debattör
 Erika Nilsson-Waara (född 1984), fotbollsspelare
 Ernst Nilsson, flera personer
 Ernst Nilson (1885–1973), bilhandlare, åkeriägare och motorsportpionjär
 Ernst Nilsson (brottare) (1891–1971)
 Ernst Nilsson (ingenjör) (1874–1946)
 Ernst Nilsson (konstnär) (1892–1937), målare, tecknare, grafiker
 Ernst Nilsson (trädgårdsmästare) (1895–1986), trädgårdsmästare, växtförädlare och skriftställare
 Eugen Nilsson (1885–1924), skådespelare och sångare
 Eva Nilsson (1938–1994), författare, bildkonstnär och konsthantverkare
 Evert "Västervik" Nilsson (1894–1973), friidrottare, mångkampare

F
 Ferdinand Nilsson (1896–1987), politiker, bondeförbundare
 Filip Nilsson (född 1995), roddare
 Folke Nilsson (1914–1987), målare, tecknare och grafiker
 Folke Nilsson (direktör) (1911–1996), ingenjör och direktör
 Frans Nilsson (1915–1989), tidningsman
 Frans Gustaf Nilsson, känd som Liikavaara-Frans (1880–1967), bohem och poet
 Fred Nilsson (född 1950), skolman, pastor och politiker, socialdemokrat
 Fredrik Nilsson, flera personer
 Fredrik Nilsson (1870–1918), kommunalpolitiker, journalist, bibliotekarie och folkbibliotekspionjär
 Fredrik Nilsson (agronom) (1903–1986)
 Fredrik Nilsson (handbollsspelare, 1976)
 Fredrik Nilsson (ishockeyspelare) (född 1971), ishockeyspelare och tränare
 Fredrik B Ekdahl, tidigare Nilsson (född 1971), radiopratare, komiker och underhållare
 Fredrik Olaus Nilsson (1809–1881), baptistpionjär
 Frida Nilsson (född 1979), barnboksförfattare, översättare , programledare i radio och TV
 Frippe Nilsson (född 1973), författare, journalist och kulturarbetare
 Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972), författare

G
 Georg Nilsson, flera personer
 Georg Nilsson (brottare) (aktiv 1931–1937), brottare och byggnadsingenjör
 Georg Nilsson (konstnär) (1908–1988), målare, tecknare och grafiker
 Georg A. Nilsson (1871–1949), arkitekt och byggnadsråd
 Gerd Nilsson (1932–2016), teckningslärare, målare och tecknare
 Gerda Nilsson, flera personer
 Gerda Nilsson (operasångerska) (1874–1940), svensk operasångerska
 Gerda Nilsson (politiker) (1914–2007), svensk politiker, kommunist
 Gerhard Nilsson (1895–1958), glasmästare och politiker
 Gert Nilsson, flera personer
 Gert Nilsson (bordtennisspelare) (född 1947), bordtennisspelare
 Gert Nilsson (militär) (född 1935)
 Gert Nilsson (teolog) (född 1935)
 Gert-Arne Nilsson (född 1941), fotbollsspelare
 Gudmund Nilsson (1809–1897), bonadsmålare
 Gunnar Nilsson, flera personer
 Gunnar Nilsson (fackföreningsman) (1922–1997) LO-ordförande
 Gunnar Nilsson (1889–1948), diskuskastare
 Gunnar Nilsson (jurist) (1898–1974)
 Gunnar Nilson (läkare) (1872–1951)
 Gunnar Nilsson (politiker) (född 1940), politiker, socialdemokrat
 Gunnar Nilsson (racerförare) (1948–1978)
 Gunnar Nilsson (skulptör) (1904–1995)
 Gunnar "Siljabloo" Nilson (1925–1989), jazzmusiker och kompositör
 Gunnar "Silver-Gunnar" Nilsson (1923–2005), boxare
 Gunnel Nilsson (född 1933), sångerska och skådespelare
 Gustaf Nilsson, flera personer
 Gustaf Nilson (1897–1970), politiker, högerman
 Gustaf Nilsson (1900–1977), politiker, talman, landshövding, socialdemokrat
 Gustaf Nilsson (fotbollsspelare) (1922–2004)
 Gustaf Nilsson (fotbollsspelare född 1997)
 Gustav Nilsson (friidrottare) (1903–1978), trestegshoppare
 Gustaf Nilsson (kopparslagare) (1879–1919), målare och kopparslagare
 Gustaf Nilsson (tivoliägare) (1888–1940)
 Gustaf Nilsson i Kristianstad (1880–1926), ombudsman, politiker, socialdemokrat
 Gustaf Nilsson i Vibberbo (1860–1944), jordbrukare, politiker, bondeförbundare
 Gustav Nilsson (född 1949), politiker, moderat
 Gustav Nilsson (född 1949), politiker, moderat
 Gustaf-Adolf Nilsson (1889–1960), författare och journalist
 Gustav August Nilspeter Nilsson (1838–1909), sjöman, utvandrade till Samoa
 Göran Nilsson, flera personer
 Göran Nilsson (fotograf) (1946–2012), filmfotograf
 Göran Nilsson (kommunpolitiker) (född 1946), företagare och kommunalråd, moderat
 Göran Nilsson (konstnär) (1930–2014), grafiker
 Göran B. Nilsson (född 1934), historiker, professor
 Göran W Nilson (1941–2007), dirigent och pianist
 Gösta Nilsson,flera personer
Gösta Nilsson (industriman) (1912–1991), VD för Scania-Vabis
Gösta Nilsson (kemist) (1922–1984), fysikalisk kemist
Gösta Nilsson (pianist) (född 1940), jazzpianist
Gösta Nilsson (trumpetare) (1932–1976), trumpetare och orkesterledare
Gösta "Pröjsarn" Nilsson (1920–1963), fotbollsspelare (AIK, Sveriges landslag)
 Gösta Adrian-Nilsson (1884–1965), konstnär, känd som GAN

H
 Hampus Nilsson (född 1990), fotbollsspelare
 Hans Nilsson, flera personer
 Hans Nilsson (dansare) (född 1963), balettdansare, hovdanser och koreograf
 Hans Nilsson (historiker) (född 1955), professor i historia
 Hans Nilsson (kanotist) (född 1946)
 Hans Nilsson (militär) (född 1925)
 Hans Nilsson (trumslagare) (född 1972)
 Hans Magnus Nilsson (1876–1926), samisk föreningspionjär
 Hans V. Nilsson (1921–1996), konstnär, tecknare med signaturen "Håven"
 Hans-Erik Nilsson (född 1965), professor i elektronikkonstruktion
 Hans-Jacob Nilsson (född 1949), översättare
 Hans-Olof Nilsson (född 1956), fackföreningsledare, förbundsordförande 
 Hans Nilsson-Ehle (1910–1983), romanist
 Hardy Nilsson (född 1947), ishockeyspelare, tränare och förbundskapten
 Harry Nilsson (1941–1994), amerikansk sångare och kompositör, känd som enbart "Nilsson"
 Harry Nilsson (fotbollsspelare) (1916–1993)
 Helena Nilsson Lannegren (född 1948), läkare, politiker, ambassadör, centerpartist
 Helge Nilsson (1906–1982), spelman, folkmusik- och hembygdsforskare
 Henning Nilsson (1908–1994), ombudsman, politiker, kommunist
 Henning Nilsson (keramiker) (1907–1993)
 Henrik Nilsson, flera personer
 Henrik Nilsson (född 1976), kanotist
 Henrik Nilsson (fotbollsspelare född 1972)
 Henrik Nilsson (ishockeyspelare född 1991)
 Henry Nilsson (född 1940), friidrottare, långdistanslöpare
 Henry Nilsson (konstnär) (1872–1922), skulptör
 Herman Nilsson-Ehle (1873–1949), professor i genetik
 Hilda Nilsson (1876–1917), "änglamakerska"
 Hilding Edgar Nilsson (1893–1939), friidrottare, stående höjd och sprint
 Hille Nilsson (aktiv 1928–1931), bordtennisspelare
 Hjalmar Nilsson, flera personer
 Hjalmar Nilson (1901–1979), lantbrukare, politiker, statsråd, bondeförbundare
 Hjalmar Nilsson (botaniker) (1856–1925), botaniker och växtförädlare
 Hjalmar Nilsson (högerpolitiker) (1886–1961), agronom och rektor
 Hjalmar Nilsson (organist) (1892–1981)
 Hjalmar Nilsson (rektor) (1878–1967)
 Hjalmar Nilsson (socialdemokrat) (1904–1974), förman, politiker, landshövding
 Holger Nilsson (född 1949), predikant, skribent och författare
 Holger A E Nilsson (1882–1940) disponent

I
 Ida Nilsson (född 1981), friidrottare, långdistanslöpare
 Ida Nilsson (skulptör) (1840–1920), skulptör
 Inga Nilsson (1912–1972), målare, skulptör och konsthantverkare
 Inga-Lill Nilsson (aktiv 1968–1973), sångerska
 Inga Marie Nilsson (1923–1999), läkare, hematolog
 Inge Nilsson (1926–2017), friidrottare (sprinter)
 Ingeborg Nilsson (1880–1972), skådespelare
 Ingeborg Nilsson (konstnär) (född 1942), målare och tecknare
 Ingela Nilsson (född 1970), klassisk filolog
 Ingemar Nilsson (född 1956), politiker, socialdemokrat
 Inger Nilsson (född 1959), skådespelare
 Inger Nilsson (friidrottare) (född 1951), sprinter
 Ingmarie Nilsson (född 1966), friidrottare, långdistanslöpare
 Isabella Nilsson (född 1954), konstvetare, museichef
 Isabella Nilsson (författare) (född 1989), författare och översättare
 Ivan Nilsson , flera personer
 Ivan Nilsson (idrottare) (1904–1998), friidrottare, höjdhoppare och handbollsspelare
 Ivan Nilsson (skulptör) (1898–?), målare och skulptör
 Ivan Nilsson (tecknare)(1892–1970), målare och tecknare
 Ivar Nilsson, flera personer
 Ivar Nilzon (1892–1975), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Ivar Nilsson (Natt och Dag) (1590–1651), ämbetsman
 Ivar Nilsson (politiker) (1920–1990), lantbrukare och kommunalpolitiker, centerpartist
 Ivar Nilsson (skridskoåkare) (1933–2019), skridskoåkare
 Ivar Nilsson (skådespelare) (1877–1929), skådespelare och tecknare
 Iwar Nilsson (1890–1941), tidningsman och hembygdsforskare

J
 Jacob Nilsson (1834–1912), godsägare och politiker
 Jacob Nilsson (ishockeyspelare) (född 1993)
 Jan Nilsson, flera personer
 Jan Nilsson (företagsledare född 1950), grundade Switchcore, Optillion, Itact
 Jan Nilsson (företagsledare född 1968), VD för Bredbandsbolaget
 Jan "Flash" Nilsson (född 1960), racerförare
 Jan S. Nilsson (1932–2010), fysiker och akademisk ledare
 Jan-Arne Nilsson (född 1951), friidrottare, medeldistanslöpare
 Jan-Ivan Nilsson (1924–1989), lantbrukare och politiker, centerpartist
 Janne Nilsson (1882–1938), politiker, bondeförbundare, försvarsminister
 Jean Nilson (1895–1958), pianist och kompositör
 Jennie Nilsson (född 1972), politiker, socialdemokrat
 Jenny Maria Nilsson, journalist och författare
 Jens Nilsson (1948–2018), politiker, socialdemokrat
 Jens Nilsson (skådespelare) (född 1979), skådespelare och programledare
 Jerker Nilsson (född 1962), företagsledare
 Erik "Jerker" Nilsson (1896–1971), ingenjör och båtkonstruktör
 Jim Nilsson (född 1967), klassisk gitarrist
 Joakim Nilsson, flera personer
 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1966)
 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1985)
 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1994)
 Joakim Nilsson (spjutkastare) (aktiv 1985–1998)
 Joel Nilsson (född 1994), fotbollsspelare
 Johan Nilsson, flera personer
 Johan Nilson (1884–1946), frikyrkoman och politiker, folkpartist
 Johan Nilsson (konstnär) (1889–1950), målare och konservator
 Johan Nilsson (redaktör) (1874–1965), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Johan Nilsson (översättare) (född 1964), författare och översättare
 Johan Nilsson i Skottlandshus (1873–1963), lantbrukare, ämbetsman och politiker, högerman
 Johan Nilsson i Skravelsjö (1846–1904), hemmansägare och politiker
 Johan Edvard Nilsson (1884–1951), lärare och statsvetare
 Johan Ernst Nilson (född 1969), upptäcktsresande och äventyrsfotograf
 Johan Nilsson Guiomar (född 1985), fotbollsspelare
 Johanna Nilsson (född 1973), författare, pseudonym "Amanda Lind"
 Johanna Nilsson (friidrottare) (1983–2013), löpare och terränglöpare
 Johannes Nilsson, flera personer
 Johannes Nilsson (bonadsmålare) (1757–1827)
 Johannes Nilsson (författare) (född 1977), författare, serieskapare, recensent
 Johannes Nilsson (kommunpolitiker) (1823–1893), handelsman och kommunpolitiker i Göteborg
 Johannes Nilsson i Sorröd (1836–1914), lantbrukare och politiker
 Johannes Stjärne Nilsson (född 1969), filmregissör
 John Nilsson, flera personer
 John "Jompa" Nilsson (1905–1978), ishockey-, bandy-, och fotbollsspelare
 John "Long-John" Nilsson (1908–1987), fotbollsspelare
 John Nilsson (1898-1974), svensk präst och författare
 John O. Nilson (1855–1938), affärsman och entreprenör
 John Peter Nilsson (född 1957), konstvetare
 Jon Nilsson (född 1976), journalist, programledare, nyhetsankare
 Jonas Nilsson (född 1963), utförsåkare
 Jonas Nilsson (politiker) (1842–1923), lantbrukare och politiker
 Jonas Nilsson (företagsledare) (1901–1978), företagsledare
 Jonas Petter Nilsson (1829–1902), lantbrukare och politiker
 Jonn O. Nilson (1855–1938), affärsman och entreprenör
 Jonny Nilsson (1943–2022), skridskoåkare
 Josef Nilsson (1876–1930), ickesocialistisk arbetarpolitiker
 Josef Nilsson (läkare) (1884–1965), psykiater
 Josefin Nilsson (1969–2016), sångerska och skådespelare
 Jöns Nilsson (1905–1975), fruktodlare och politiker, högerman
 Jöns Nilsson (1869–1952), lantbrukare och politiker

K
 K.G. Nilson (född 1942), konstnär
 Kaj Nilsson (1928–2008), politiker, miljöpartist
 Kajsa Nilsson (född 1982), orienterare
 Karin Nilsson, flera personer
 Karin Nilsson (centerpartist) (född 1956), politiker
 Karin Nilsson (handbollsspelare) (född 1972), handbollsspelare och tränare
 Karl Nilsson, flera personer, inkluderar stavningen Carl
 Karl Nilsson (företagsledare) (1907–1986), SAS-chef
 Karl Nilsson (författare) (1844–1926), folkskollärare, författare och konstnär
 Karl Nilsson (kluven sköld) (död 1381), godsägare
 Karl Nilsson (politiker) (1889–1963), vaktmästare, politiker, socialdemokrat
 Karl Alvar Nilsson (1934–2014), författare
 Karl August Nilson (1864–1922), järnhandlare och politiker, liberal
 Karl Johan Nilsson (född 1973), författare
 Karl-Erik Nilsson, flera personer
 Karl-Erik Nilsson (brottare) (1922–2017)
 Karl-Erik Nilsson (fotbollsdomare) (född 1957), idrottsledare
 Kent Nilsson (född 1956), ishockeyspelare
 Kerstin Nilsson, flera personer
 Kerstin Nilsson (folkhögskollärare) (1939?–2014), politiker, socialdemokrat, Norrbottens länds valkrets
 Kerstin Nilsson (författare) (född 1948), författare, konstvetare och lågstadielärare
 Kerstin Nilsson (politiker) (född 1956), politiker, socialdemokrat, Skåne läns södra valkrets
 Kerstin Nilsson (skådespelare) (1933–2015)
 Key Nilson (1938–2002), fotograf
 Kim Nilsson (född 1988), innebandyspelare
 Kim Nilsson (speedwayförare) (född 1990)
 Kjell Nilsson, flera personer
 Kjell Nilsson (cyklist) (född 1962)
 Kjell Nilsson (friidrottare) (född 1942), långdistanslöpare 
 Kjell Nilsson (officer) (1943–2018), generallöjtnant, ishockeyspelare
 Kjell Nilsson (politiker) (född 1928), socialdemokrat
 Kjell-Åke Nilsson (född 1942), friidrottare, höjdhoppare
 Klas Nilsson (1906–1971), jurist
 Knut Nilsson (1923–2004), landstingspolitiker, centerpartist
 Knut Nilsson (fotbollsspelare) (1887–1959)
 Konrad Nilsson (1907–1970), målare och tecknare
 Kristian Nilsson (1942–1989), konsthantverkare, guld- och silversmed
 Krister Nilsson (Vasa) (1365–1442), häradshövding, riksråd och ståthållare
 Kristina Nilsson (1843–1921), operasångerska
 Kristina Nilsson (politiker) (född 1965), socialdemokrat

L
 Lars Nilsson, flera personer
 Lars Nilsson (brottsling) (1851–1900), dömd för rånmord i Löderup
 Lars Nilsson (död 1693), same dömd för trolldom
 Lars Nilsson (friidrottare) (1916–2006), långdistanslöpare
 Lars Nilsson (historiker) (född 1945), professor
 Lars Nilsson (journalist), (född 1947), chefredaktör för Upsala Nya Tidning
 Lars Nilsson (konstnär) (född 1956)
 Lars Nilsson (musikproducent) (född 1967)
 Lars Nilsson (målare) (1826–1894), målare, tecknare, träsnidare och teckningslärare
 Lars Nilsson (volleybollspelare) (född 1965)
 Lars Nilsson i Viby (1818–1899), rusthållare och politiker
 Lars-Erik Nilsson (född 1961), friidrottare, långdistanslöpare
 Lars Fredrik Nilson (1840–1899), kemist
 Lars-Göran Nilsson (född 1944), ishockeyspelare
 Lars-Göran Nilsson (professor) (1944–2022), professor i psykologi
 Lars-Inge Nilsson (född 1953), författare, översättare och bibliotekarie
 Lars-Olof Nilsson (född 1951), militär
 Lars Yngve Nilsson (1932–2008), målare och tecknare
 Lars-Åke Nilsson (1943–1996), diplomat, ambassadör
 Lars-Åke Nilsson (idrottsledare) (1923–2020), baskettränare
 Larsgunnar Nilsson (född 1947), hållfasthetsteoretiker
 Lars Nilsson Tungel (1582–1633), ämbetsman diplomat
 Lasse Nilsson (född 1982), fotbollsspelare
 Leif Nilsson, flera personer
 Leif Nilsson (fotbollsspelare) (född 1963)
 Leif Nilsson (innebandyspelare) (född 1966)
 Leif Nilsson (militär) (född 1933), militär
 Leif Nilsson (skådespelare) (1943–2014), barnskådespelare och utvecklingskonsult
 Lena Nilsson (olika betydelser), flera personer
 Lena Nilsson (född 1962), skådespelare
 Lena Nilsson (friidrottare) (aktiv 1999–2002), medeldistanslöpare
 Lena Nilsson (född 1945), skådespelare
 Lena B. Nilsson (född 1957), skådespelare
 Lennart Nilsson, flera personer
 Lennart Nilsson (fotbollsspelare) (född 1959)
 Lennart Nilsson (fotograf) (1922–2017)
 Lennart Nilsson (friidrottare) (1914–1991), medeldistanslöpare
 Lennart Nilsson (företagsledare) (född 1941)
 Lennart Nilsson (kvinnoläkare) (1919–2009)
 Lennart Nilsson (politiker) (född 1944), socialdemokrat
 Lennart Nilsson (psykiater) (1921–1977)
 Leo Nilsson (född 1939), tonsättare, pianist, kammarmusiker
 Leopoldo Torre Nilsson (1924–1978), argentinsk filmregissör
 LG Nilsson (född 1946) radio- och grammofonproducent
 Lina Nilsson (född 1987), fotbollsspelare
 Linda-Marie Nilsson (född 1991), författare, journalist och bloggare
 Linn Nilsson (född 1990)l medeldistanslöpare
 Linnea Nilsson (född 1976), politiker, vänsterpartist
 Linnea Nilsson-Waara (född 1984), fotbollsspelare
 Linus Nilsson (född 1985), skådespelare 
 Lisa Nilsson (född 1970), sångerska
 Lise-Lotte Nilsson (född 1945), skådespelare och sångare
 Lotta Nilsson, sångerska 
 Louise Nilson (aktiv 1993–1995), politiker, liberal
 Lucas Nilsson (född 1973), fotbollsspelare
 Ludvig Nilsson (född 1994), ishockeyspelare
 Ludwig Nilsson (1885–1963), zoolog och konstnär
 Lukas Nilsson (född 1996), handbollsspelare
 Lännart Nilzon (född 1961), bandyspelare

M
 Macke Nilsson (1929–1982), journalist och författare
 Madeleine Nilsson (trestegshoppare) (född 1991)
 Magnus Nilsson, flera personer
 Magnus Nilsson (företagare) (född 1955), entreprenör och riskkapitalist
 Magnus Nilsson (handbollsspelare) (född 1974)
 Magnus Nilsson (innebandyperson) (född 1972), idrottsledare
 Magnus Nilsson (ishockeyspelare) (född 1978)
 Magnus Nilsson (kock) (född 1983)
 Magnus Nilsson (kung), (omkring 1106–1134) omtvistad kung över götarna
 Magnus Nilsson (litteraturvetare född 1966)
 Magnus Nilsson (litteraturvetare född 1975)
 Magnus Nilsson (politiker) (1891–1960), hemmansägare och politiker, socialdemokrat
 Magnus Nilsson (skådespelare) (född 1947), författare och skådespelare
 Magnus Nilsson (född 1983), politiker, socialdemokrat, studentförbundsordförande
 Maj-Britt Nilsson, flera personer
 Maj-Britt Nilsson (1924–2006), skådespelare 
 Maj-Britt Nilsson (1927) (född 1927), revyskådespelare på 1940-talet
 Maja Nilsson (1903–1986), politiker, socialdemokrat
 Malin Nilsson (trollkonstnär) (född 1981)
 Malkolm Nilsson (född 1993), fotbollsmålvakt
 Manfred Nilsson (1915–2000), diplomat och redaktör
 Manne Nilsson (1888–1958), stavhoppare
 Marco Nilson (född 1973), TV-fotograf
 Marcus Nilsson, flera personer
 Marcus Nilson (född 1978), ishockeyspelare
 Marcus Nilsson (fotbollsspelare) (född 1988)
 Marcus Nilsson (friidrottare) (född 1991), stavhoppare och mångkampare
 Marcus Nilsson (ishockeyspelare)(född 1991)
 Marcus Nilsson (volleybollspelare) (född 1982)
 Margareta Nilsson (född 1963), kompositör, arrangör, pianist och sångare
 Margareta Nilsson (friidrottare) (aktiv 1939), medeldistanslöpare
 Margret Nilsson (1903–1986), politiker, bondeförbundare
 Maria Nilsson (olikabetydelser)
 Maria Nilson (född 1965), litteraturvetare
 Maria Nilsson (född 1979), politiker, liberal
 Maria Nilsson Thore (född 1975), illustratör
 Marianne Nilsson (född 1945), skådespelare och statist
 Marie Nilsson Lind (född 1961), sångerska, textförfattare och kompositör
 Martin Nilsson, flera personer
 Martin Nilsson (1890–1963), skämttecknare, novellförfattare, visdiktare, kompositör
 Martin Nilsson (konstnär) (1890–1953), målare
 Martin Nilsson (kemist) (1929–2001), professor i organisk kemi
 Martin Nilsson (politiker) (född 1969), socialdemokrat
 Martin P:son Nilsson (1874–1967), klassisk filolog
 Mathilda Nilsson (1844–1923), konstnär och spiritist
 Mats Nilsson, flera personer
 Per Mats Nilsson (1920–2006), tecknare, målare och grafiker
 Mats Nilsson (dansbandsmusiker), basist och kapellmästare i dansbandet Wizex
 Mats Nilsson (dirigent) (född 1958), dirigent
 Mats Nilsson (kampsportare) (född 1983)
 Mats Nilsson (militär) (född 1956), generallöjtnant, departementsråd, förste hovmarskalk
 Mats Nilsson (motocross- och enduroförare) (född 1969)
 Mats Nilsson (producent), general för Lundakarnevalen 2002
 Mats Nilsson (spjutkastare) (aktiv 1987–2006)
 Mats Nilsson (sångare), sångare, gitarrist och låtskrivare
 Mats G. Nilsson (född 1968), politiker, moderat
 Mats-Eric Nilsson (född 1955), journalist och författare
 Mattias Nilsson, flera personer
 Mattias Nilsson (fotbollsspelare) (född 1973)
 Mattias Nilsson (ishockeyspelare född 1994)
 Mattias Nilsson (operasångare) (aktiv sedan 1997)
 Mattias Nilsson (skidskytt) (född 1982), skidskytt
 Mattias Nilsson (född 1973), sångare och estradör med artistnamnet Mattias Enn
 Matz Nilsson, basist och kapellmästare
 May Nilsson (1921–2009), utförsskidåkare
 Merih Malmqvist Nilsson (född 1953), ämbetsman
 Michael Nilsson (född 1961), militär
 Mickel Nilsson (död 1528), lagman i Uppland
 Mikael Nilsson, flera personer
 Mikael Nilsson (bandyspelare) (född 1984)
 Mikael Nilsson (fotbollsspelare född 1968)
 Mikael Nilsson (fotbollsspelare född 1978)
 Mikael Nilsson (piratpartist) (född 1976), datalog
 Molly Nilsson (född 1984), musiker, kompositör och skivbolagsägare
 Mona Nilsson (1958), miljöekonom, journalist och författare
 Moni Nilsson-Brännström (född 1955), författare
 Mona Berglund Nilsson (född 1942), politiker, socialdemokrat
 Morgan Nilsson (född 1971), fotbollsspelare
 Måns Nilsson (född 1977), komiker
 Måns Nilsson (död 1609)
 Mårten Nilsson (född 1962), regissör och filmfotograf

N
 N.A. Nilsson (1860–1940), läkare, författare, tidningsman och politiker
 Nadeschda Nilsson (1884–1959), VD för Gröna lund
 Nathanael Nielson (aktiv 1906), friidrottare, tresteg
 Nils Nilsson, flera personer
 Nils Nilsson (död 1251), dansk prins och hertig av Halland
 Nils Nilsson (arkivarie) (1917–1987), litteraturvetare och arkivarie
 Nils Nilsson (företagsledare) (1877–1959), grosshandlare och mejerirörelseledare
 Nils Nilsson (författare) (1897–1980), dansk-svensk författare
 Nils Nilsson (ishockeyspelare) (född 1936)
 Nils Nilsson (konstnär) (1901–1949), tecknare, målare och skulptör
 Nils Nilsson (litteraturhistoriker) (1917–1987)
 Nils Nilsson (matematiker) (född 1934)
 Nils Nilsson (Natt och Dag) (1554–1613)
 Nils Nilsson (skulptör) (1909–1982)
 Nils Nilsson (talman) (död 1664), Stockholms borgmästare och borgarståndets talman

 Nils Nilsson i Asarum (1840–1910) riksdagsman och lantbrukare, Blekinge län 
 Nils Nilsson i Karlstad (1873–1948), disponent och politiker, högerman, Värmlands län
 Nils Nilsson i Skärhus (1841–1935) riksdagsman och hemmansägare, Malmöhus län
 Nils Nilsson i Stävie (1837–1902), hemmansägare och politiker, Fjelie, Malmöhus län
 Nils Nilsson i Vrängebol (1822–1920) riksdagsman och hemmansägare, Värmlands län
 Nils Nilsson i Östra Äspinge (1815–1895), hemmansägare och politiker. Östra Äspinge, Malmöhus län
 Nils Anton Nilsson (1880–1933), psykiater
 Nils August Nilsson (1867–1952), författare, tidningsman, politiker, socialdemokrat
 Nils Erik Nilsson (1866–1957), hemmansägare och politiker, högerman
 Nils Gunnar Nilsson (född 1935), tidningsman
 Nils Gustaf Nilsson (1872–1944), mariningenjör
 Nils Heribert Nilsson (1883–1955), botaniker och genetiker
 Nils Hjalmar Nilsson, botaniker, se Hjalmar Nilsson (botaniker)
 Nils-Ingvar Nilsson (född 1942), lantbrukare och kommunalpolitiker, sjöbopartiet
 Nils John Nilsson (1933–2019), amerikansk datavetare
 Nils Oskar Nilsson (1935–2018), politiker, moderat
 Nils Peter Nilsson (1844–1928), lantbrukare och politiker, Kristianstad län
 Nils Åke Nilsson (1917–1995), slavist, professor i ryska

O
 Ola Nilsson, flera personer
 Ola Nilsson (dirigent) (1935–1973)
 Ola Nilsson (fotbollsspelare) (född 1973)
 Ola Nilsson (författare) (född 1972)
 Ola Nilsson i Ranseröd (1837–1920), godsägare och politiker, Kristianstad län
 Ola Nilsson i Rebbelberga (1815–1891), hemmansägare och politiker, Malmöhus län
 Olav Nilsson (död 1455), skånsk-norsk storman
 Oliver Nilsson (född 1998), fotbollsspelare
 Olle Nilsson, flera personer
 Olle Nilsson (musiker) (född 1946), gitarrist, sångare, kompositör och textförfattare
 Olle Nilsson (redaktör) (1929–2012), tidningsman
 Olle Nilsson (serieskapare) (född 1957)
 Olle Nilsson Sträng (född 1953), politiker, socialdemokrat senare bollnäspartist
 Olof Nilsson, flera personer
 Olof Nilsson (död 1629) (1613–1629), avrättad för sexualbrott
 Olof Nilsson i Brattby (1805–1874), lantbrukare och politiker, Västerbottens län
 Olof Nilsson i Göteborg (1896–1968), trafikförman och politiker, socialdemokrat
 Olof Nilsson i Tånga (1863–1928), politiker, jordbruksminister, socialdemokrat
 Olof Nilsson i Örebro (1874–1939), modellsnickare, politiker, socialdemokrat
 Olof W. Nilsson (1868–1956), konstnär
 Olof Nilsson (lantmätare) (1872–1940). lantmätare
 Olof Nilsson (frikyrkoman) (1880–1945), frikyrkoman och förläggare
 Oskar Nilsson, flera personer
 Oskar Nilsson (1897–1958), ryttare
 Oskar Nilsson (musikalartist) (född 1988)
 Oskar Nilsson Lewan (1862–1949), präst
 Oscar Nilsson (1895–1975), inredningsarkitekt
 Oskar Nilsson (född 1991), ishockeyspelare
 Ossian Nilsson (1891–1972), företagsledare
 Otto Nilsson (1879–1960), friidrottare, kastare
 Ove Nilsson (född 1918), fotbollsspelare
 Ove Nilsson (roddare) (1928–2013)

P
 P.M. Nilsson (född 1968), journalist
 Patric Nilsson (född 1964), friidrottare, hinderlöpare
 Patrik Nilsson (född 1982), bandyspelare
 Paul Nilsson (1866–1951), kyrkoherde, hovpredikant, psalmförfattare
 Paul Nilsson (konstnär) (1900–1991), konstnär
 Peder Nilsson (sparre över stjärna) (1390–1453), väpnare
 Pehr Nilsson i Vittjärv (1812–1900), sågverksägare och politiker
 Pelle Nilsso, flera personer
 Pelle Nilsson (konstnär) (1913–1965), målare, tecknare och grafiker
 Pelle Nilsson (programledare) (född 1980)
 Per Nilsson, flera personer
 Per Nilsson (basist) (1936–2010)
 Per Nilsson (fotbollsspelare) (född 1982)
 Per Nilsson (friidrottare) (född 1953), kulstötare
 Per Nilsson (författare) (född 1954)
 Per Nilsson (gymnast) (1890–1964)
 Per Nilsson (journalist) (född 1974)
 Per Nilsson (militär) (född 1960), officer i flygvapnet
 Per Nilsson (rektor) (född 1958), högskolerektor
 Per Nilsson (Yngsjömördaren) (1862–1918)
 Per Nilsson i Bonarp (1865–1933), hemmansägare och politiker 
 Per Nilsson i Espö (1816–1879), lantbrukare och politiker
 Per Nilsson i Kulhult (1821–1892), lantbrukare och politiker
 Per Nilsson i Kärra (1821–1882), lantbrukare och politiker
 Per Nilsson i Råby (1827–1918), hemmansägare och politiker
 Per Nilsson i Tönnersa (1845–1920), lantbrukare och politiker
 Per-Erik Nilsson (1930–2016), jurist och ämbetsman
 Per Mats Nilsson (1920–2006), tecknare, målare och grafiker
 Per-Olof Nilsson (professor) (född 1939), teknisk fysiker
 Per Nilsson-Tannér (1904–1978), författare och journalist
 Per Nilsson-Öst (1918–2012), träbildhuggare och skulptör
 Percy Nilsson (född 1943), affärsman och idrottsledare
 Pernilla Nilsson (född 1992), löpare
 Peter Nilsson, flera personer
 Peter Nilson (1937–1998), astronom och författare
 Peter Nilsson (fotbollsspelare) (född 1958)
 Peter Nilsson (fotbollsspelare född 1987)
 Peter Nilsson (företagsledare) (född 1966), VD för Trelleborg AB
 Peter Nilsson (författare) (född 1950), poet och författare
 Peter Nilsson (naturmålare) (född 1961), akvarellist
 Petter Nilsson-Lång (född 1971), ishockeyspelare
 Pia Nilsson (född 1958), golfspelare och idrottsledare
 Pia Nilsson (politiker) (född 1962), socialdemokrat
 Pontus Nilsson (född 1982), kortdistanslöpare
 Poul Nielson (född 1943), dansk politiker
 Pål-Nils Nilsson (1929–2002), fotograf och filmare

R
 Ragnar Nilsson, flera personer
 Ragnar Nilsson (bandyspelare) (1910–1983)
 Ragnar Nilsson (mikrobiolog) (1903–1981), professor
 Ria Damgren Nilsson (född 1969), idrottsledare
 Ricard Nilsson (född 1976), författare
 Richard Nilsson, motocrossförare 
 Rikard Nilsson (född 1965), kock, TV-programledare och kokboksförfattare
 Robert Nilsson, flera personer
 Robert Nilsson (friidrottare) (född 1961), sprinter
 Robert Nilsson (ishockeyspelare) (född 1985)
 Robert Nilsson (konstnär) (1894–1980), skulptör och keramiker
 Robin Nilsson (född 1988), fotbollsspelare
 Roger Nilson (född 1949), läkare och tävlingsseglare
 Roger Nilsson (född 1973), basist
 Roland Nilsson, flera personer
 Roland Nilsson (dirigent) (född 1943), dirigent och organist
 Roland Nilsson (fotbollsspelare) (född 1963), fotbollsspelare och tränare
 Roland Nilsson (kulstötare) (1924–2014), kulstötare och diskuskastare
 Roland Nilsson (gångare) (född 1948), gångare
 Rolf Nilsson, flera personer
 Rolf Nilsson (fotbollsspelare) (1932–2018), fotbollsmålvakt och handbollsspelare
 Rolf Nilsson (företagare) (1930–2015), skogrossist
 Rolf K. Nilsson (1956–2021), journalist och politiker, moderat
 Rolf L. Nilson (född 1945), politiker, vänsterpartist
 Ruben Nilson (1893–1971), visdiktare, konstnär och plåtslagare
 Rudolf Nilsson (1909–1976), skulptör
 Rutger Nilson (1938–2017), skådespelare

S
 Sam Nilsson (1936–2020), politiker, högerman, journalist och företagsledare
 Sandra Nilsson (född 1986), fotomodell
 Seth Nilsson (född 1944), skådespelare
 Seth Nilsson (fotograf) (född 1971), naturfotograf
 Severin Nilson (1846–1918), målare, tecknare och fotograf
 Sigvard Nilsson-Thurneman (1908–1979), ledare av "Salaligan"
 Simon Nilsson (född 1992), fotbollsspelare
 Sixten Nilsson (1911–1962), konstnär
 Sixten Nilsson (företagledare) (1880–1959)
 Sofi Nilsson (1840–1923), folkskollärare, skolkökslärare
 Sofia Nilsson (född 1982), politiker, centerpartist
 Solveig Nilsson (aktiv 1935–1941), friidrottare, spjutkastare, mångkampare
 Staffan Nilsson, flera personer
 Staffan Nilson (född 1941), jazzpianist
 Staffan Nilsson (lantbrukare) (född 1946), lantbrukare, europapolitiker
 Staffan Nilsson (silversmed) (född 1949), silversmed
 Stefan Nilsson, flera personer
 Stefan Nilsson (fotbollsspelare) (född 1955)
 Stefan Nilsson (friidrottare) (född 1954), sprinter
 Stefan Nilsson (ishockeyspelare född februari 1968)
 Stefan Nilsson (kompositör) (född 1955), kompositör och pianist
 Stefan Nilsson (politiker) (född 1959), miljöpartist, chefredaktör
 Stefan Nilsson (professor) (född 1946), zoofysiolog
 Stefan Nilsson (sportskytt) (född 1990)
 Stefan ”Skuggan” Nilsson (född 1968), ishockeyspelare
 Stefan "Åttan" Nilsson (född 1968), ishockeyspelare
 Stellan Nilsson (1922–2003), fotbollsspelare
 Sten Nilsson (född 1941), dansbandssångare och saxofonist
 Sten Nilsson (konstnär) (1900–1947)
 Sten-Börje Nilsson (1921–2013), militär
 Sten Åke Nilsson (född 1936), konstvetare, professor
 Stig Nilsson, flera personer
 Stig Gitse, tidigare Nilsson (1921–2016), tecknare och journalist
 Stig Nilsson (1931–2008), fotbollsspelare och idrottsledare
Stig Nilsson (handbollsspelare) (1927–2015)
Stig Nilsson (fiktiv person), fiktiv krigsfånge i svensk militär utbildning
 Stig-Åke Nilsson (född 1954), regissör
 Stina Nilsson (född 1993), längdskidåkare
 Stina Nilsson (textilkonstnär) (1894–1986), modetecknare och textilkonstnär
 Stina Nilsson Bassell (född 1963), författare
 Sture Nilsson, flera personer
 Sture Nilsson (1924–1990), konstnär
 Sture Nilsson (född 1936), konstnär
 Suzanne Nilsson (född 1966), simmare
 Svante Nilsson (1869–1942), medaljkonstnär, sångtextförfattare, lutsångare
 Svante Nilsson (Sture) (1460–1511), riksråd, Sveriges riksföreståndare
 Sven Nilsson, flera personer
 Sven Nilsson (allmogemålare) (1800–1861), bonadsmålare
 Sven Nilsson (bonadsmålare) (död 1890)
 Sven Nilsson (fotbollsspelare) (1909–1983), fotbollsspelare och tränare
 Sven Nilson (frälsningssoldat) (1871–1919), officer i Frälsningsarmén, sångförfattare
 Sven Nilsson (frälsningssoldat) (1919–2022), kommendör i Frälsningsarmén
 Sven Nilsson (historiker) (1914–1997), professor i historia
 Sven Nilsson (konstnär) (född 1977), installationskonstnär
 Sven Nilsson (naturforskare) (1787–1883), naturforskare och arkeolog
 Sven Nilsson (skådespelare) (1930–2005), skådespelare
 Sven Nilsson (sångare) (1898–1970), opera- och konsertsångare
 Sven Nilsson i Everöd (1831–1891), jordbrukare och politiker
 Sven Nilsson i Österslöv (1813–1877), lantbrukare och politiker
 Sven Nilsson Morin (1747–1813), målare och träsnidare
 Sven-Christer Nilsson (född 1944), företagsledare
 Sven-Eric Nilsson (1925–2009), jurist och politiker, socialdemokrat
 Sven-Erik Nilsson (1927–1997), militär
 Sven Gösta Nilsson (1927–1979), teoretisk fysiker
 Sven-Åke Nilsson (född 1951), tävlingscyklist

T
 Tage Nilsson, flera personer
 Tage Nilsson (geolog) (1905–1986), geolog och paleontolog, professor
 Tage Nilsson (författare) (1915–2010), förlagsman och författare
 Tage Nilsson (konstnär) (1926–1997), bildkonstnär, tecknare och grafiker
 Tage E. Nilsson (1918–2016), målare
 Theodor Nilsson (1872–1944), politiker, socialdemokrat
 Thomas Nilsson, flera personer
 Thomas Nilsson (fotbollsspelare) (aktiv på 1970-talet)
 Thomas Nilsson (friidrottare) (född 1926), långdistanslöpare
 Thomas Nilsson (kartingmästare) (född 1945)
 Thomas Nilsson (travtränare) (född 1947)
 Thomas Nilsson (TV-chef) (född 1953)
 Thord-Arne Nilsson (1917–1978), sångtextförfattare, jazzpianist och musikarrangör 
 Tobias Nilsson (född 1986), fotbollsspelare
 Tom Nilsson (född 1993), ishockeyspelare
 Tomas Nilsson (född 1951), jurist
 Tommy Nilsson (olika betydelser), flera personer
 Tommy Nilson (1935–2010), skådespelare
 Tommy Nilsson (född 1960), artist, låtskrivare och skådespelare
 Tommy Nilsson (bandyspelare) (född 1958)
 Tommy Nilsson (politiker), kommunalpolitiker i Hässleholm, socialdemokrat
 Tommy B Nilsson (född 1951), konstnär
 Tony Nilsson (född 1977), låtskrivare
 Tor Nilsson (1919–1989), brottare
 Toralf Nilsson (född 1966), skådespelare
 Torbjörn Nilsson (olika betydelser), flera personer
 Torbjörn Nilsson (född 1954), fotbollsspelare och tränare
 Torbjörn Nilsson (historiker) (född 1954), professor
 Torbjörn Nilsson (journalist) (född 1980), journalist och trumslagare
 Torbjörn Nilsson (musiker) (född 1955), cellist, tonsättare och dirigent
 Tore Nilsson (1919–1998), predikant, politiker, författare, borgerlig
 Tore Allan Nilsson (1914–1996), dragspelare
 Torsten Nilsson (olika betydelser), flera personer
 Torsten Nilsson (1905–1997), politiker, utrikesminister, socialdemokrat
 Torsten Nilsson (lantbruksforskare) (född 1936), professor i trädgårdsproduktlära vid Alnarp
 Torsten Nilsson (teolog) (1925–2009), väckelsepredikant, författare, rektor
 Torsten Nilsson (tonsättare) (1920–1999), tonsättare och organist

U
 Ulf Nilsson, flera personer
 Ulf Nilson (1933–2018), journalist och författare
 Ulf Nilsson (friidrottare) (född 1946), kortdistanslöpare, senare med namnet Rönner
 Ulf Nilsson (författare) (1948–2021), barn- och ungdomsboksförfattare
 Ulf Nilsson (ishockeyspelare) (född 1950)
 Ulf Nilsson (politiker) (född 1945), adjunkt, folkpartist
 Ulf Nilsson (professor) (född 1961), professor i datalogi
 Ulf Nilsson (sångare) (född 1978), sångare och låtskrivare
 Ulf Ivar Nilsson (född 1946), skämttecknare, journalist och författare
 Ulf Karl Olov Nilsson (född 1965), författare, översättare, psykolog, psykoanalytiker
 Ulf Rönner, född Nilsson (född 1946), kortdistanslöpare
 Ulrik Nilsson (född 1963), politiker, moderat
 Ulrika Nilsson (journalist) (född 1965), nyhetsankare på TV
 Ulrika Nilsson (sopran) (född 1968)

V
 Vera Nilsson, flera personer
 Vera Nilsson (konstnär) (1888–1979)
 Vera Nilsson (skådespelare) (1913–1969)
 Victor Nilsson, flera personer
 Victor Nilsson (född 1867) (1867–1942), svenskamerikansk journalist och författare
 Victor Nilsson (fotbollsspelare) (född 1993)
 Viktor Nilsson (fotbollsspelare) (född 1995)
 Victor Nilsson Lindelöf (född 1994), fotbollsspelare
 Viktor Åkerblom Nilsson (född 1981), skådespelare, röstskådespelare och programledare

W
 Walter Nilsson (1932–1997), författare och skribent i sjöfartsfrågor
 Wilhelm Nilson (1825–1909), rektor och politiker, liberal
 Wiwen Nilsson (1897–1974), silversmed och hovjuvelerare

Y
 Yasmine Posio Nilsson (född 1974), politiker
 Ying Toijer-Nilsson (1924–2012), litteraturvetare, översättare och kulturjournalist
 Yngve Nilsson, flera personer
 Yngve Nilsson (konstnär) (1912–1993), målare och författare
 Yngve Nilsson (musiker) (1912–1994), musiker, trumpetist, kompositör
 Yngve Nilsson (politiker) (1909–1977), lantbrukare och politiker, moderat

Å
 Åke Nilsson, flera personer
 Åke Nilsson (fackföreningsman) (1909–1991), fackföreningsman och ordförande i Svenska metallindustriarbetareförbundet
 Åke Nilsson (friidrottare) (född 1945), spjutkastare
 Åke Nilsson (kanotist) (1937–2005), kanotist och tävlande vid OS 1960 i Rom
 Åke Nilsson (konstnär) (1935–2021)
 Åke Nilsson (skidåkare) (1927–1991), alpin skidåkare
 Åsa Nilsonne (född 1949), psykiater, professor i medicinsk psykologi

Ö
 Örjan Nilsson (1933–2021), botaniker
 Östen Nilsson (född 1939), en svensk politiker

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn